Acluofobia – paura del buio